Горње Село може бити:

Србија:
 Горње Село (Призрен), насеље у општини Призрен;

Црна Гора:
 Горње Село (Пљевља), насеље у општини Пљевља;

Босна и Херцеговина:
 Горње Село (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине;

Северна Македонија:
 Горње Село (Дољнени), насеље у општини Дољнени;

Хрватска:
 Горње Село (Опатија), насеље у општини Опатија;
 Горње Село (Шолта), насеље у општини Шолта.

Види још 
 Доње Село